C5 kan syfta på

 C6 – en kuvertstorlek, se C-format
 C5 (tunnelbanevagn) – en typ av tunnelbanevagn i Stockholms tunnelbana
 Sinclair C5 – en eldriven trehjuling
 Citroën C5 – en bil
 C5 – en sportbil, se Chevrolet Corvette
 Lockheed C-5 Galaxy – ett flygplan